Zhou Yu (), conegut també com a Renming, militar xinès.
 Zhou Yu (175–210), militar xinès.
 Zhou Yu (1989), piragüista xinesa.